Die Spielzeit 1979/80 war die 31. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 10 Teams eine Doppelrunde zu je 18 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister. Die zwei Letztplatzierten stiegen in die NLB ab.

Statistik

Rangliste 
||
||Meister

||rowspan="2"|Abstieg in die NLB

Spiele 

Legende:

Punkteverteilung

Torschützenliste

Zuschauer

Sonstige Statistiken
Zuschauerrekord war das Spiel Zofingen gegen GC mit 1'700 Zuschauer.
Das Torreichste Spiel war Zofingen gegen ATV mit 52 Toren und dem Resultat 31 zu 21.
Das Torärmste Spiel war Pfadi gegen Frauenfeld mit 23 Toren und dem Resultat 14 zu 9.
Robert Jehle wechselte 1972/73 von Fides zu Otmar und fehlte bei keinem Spiel. Außer in zwei Spielen traf er in allen anderen Spielen mindestens einmal.
Peter Notter von Frauenfeld war mit 35 Jahren (1945) ältester Spieler.
Urs Diethelm von GC war mit 18 Jahren (1962) jüngster Spieler.

Schweizermeister

2. Meistertitel für den BSV Bern

Einzelnachweise 

1979_1980
Handballsaison 1979/80